Ве́хов — русская фамилия.

Известные носители 
 Вехов, Виталий Борисович (род. 1968) — российский учёный-криминалист, доктор юридических наук, профессор, полковник юстиции.
 Вехов, Владимир Николаевич (1920—1990) — советский ботаник, сотрудник Беломорской биологической станции МГУ (ББС МГУ) в Заполярье.
 Вехов, Иван Иосифович (1912—1998) — Герой Советского Союза.
 Вехов, Николай Кузьмич (1887—1956) — русский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, автор многих сортов сиреней и чубушников.
 Вехов, Сергей Иванович (1857—1919) — ректор Варшавского университета.

Вехова
 Вехова, Марианна Базильевна (1937—2013) — детская писательница и сценарист.
 Вехова, Тамара Михайловна (род. 1979) — российский искусствовед, галерист, куратор.

См. также 
 Вехово